Роверачи има више значења:

 Роверачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Роверачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Роверачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику